Saint-Projet puede referirse a: 

 Saint-Projet, comuna francesa situada en Lot.
 Saint-Projet, comuna francesa situada en Tarn y Garona.